Ciempiés doméstico es el nombre común dado a varias especies de la familia Scutigeridae:
 Scutigera coleoptrata, la especie más común de todas; originalmente del Mediterráneo, pero hoy en día encontrada casi en todo el mundo.
 Allothereua maculata, endémica de Australia.